Vergogna – emozione
 Vergogna (Disgrace) – romanzo di John Maxwell Coetzee del 1999
 Vergogna – album discografico di Cmqmartina del 2022